Alborán se poate referi la: 

 Marea Alborán - mare cuprinsă între Spania și Africa de Nord. 
 Insula Alborán - insulă aparținând provinciei Almería (Spania). 
 Bătălia de pe insula Alborán - bătălie din secolul al XVI-lea. 
 Pablo Alborán - cântăreț spaniol.